Женис Сейдуллаулы (, род. 14 мая 1962; , Кызылординская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахский эстрадный , , Заслуженный деятель Казахстана (2006).

Биография 
Женис Сейдуллаулы родился 14 мая 1962 года в Кармакшинском районе Кызылординской области.

В 1982 году окончил Чимкентскую музыкальную школу по специальности «хоровой дирижёр».

В 1985 году окончил Республиканское эстрадное цирковое училище имени Жусупбека Елебекова по специальности «эстрадный вокал».

В 2005 году окончил факультет «экономика и менеджмент» Таразский государственный университет по специальности экономист.

В 2012 году окончил магистратуру факультета эстрадного искусства Казахской Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова и получил степень магистра искусств.

Трудовая деятельность 
С 1984 по 1987 годы — артист оркестра ансамбля «Гүлдер»

С 1989 по 1994 годы — артист-инструменталист ансамбля «Аркас» Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.

С 1994 по 1997 годы — главный дирижер Государственного ансамбля «Гүлдер».

С 1998 по 2004 годы — солист Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.

С 2004 по 2006 годы — ведущий солист ансамбля «Гүлдер».

С 2005 по 2006 годы — заместитель заведующего идеологическим отделом Центрального аппарата Республиканской политической партии «Нур Отан».

С 2006 по 2008 годы — директор ансамбля «Гүлдер» филиала АО «Қазақ әуендері».

С 2013 по 2014 годы — проректор по творческой работе и внешним связям Казахской Национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова.

С 2014 по 2016 годы — директор республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова.

С 2016 по 2018 годы — директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.

С февраль 2018 года по настоящее время — директор Государственной концертной организации «Казахконцерт».

Награды и звания 
 2006 — Указом Президента Республики Казахстан от 8 декабря 2006 года присвоено почётное звание «Заслуженный деятель Казахстана» за заслуги в развитии казахской эстрады.
 2007 — Почётный гражданин Кармакшинского района Кызылординской области.
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2015 — Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан»
 2015 — Почётный гражданин Каратальского района Алматинской области.
 2015 — Указом Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года награждён орденом «Курмет» за вклад в развитие казахской эстрады.
 2015 — Медаль «550-летия Казахского ханства»
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 2018 — Медаль «20 лет Астане»
 2018 — Почётный гражданин города Кызылорда (14 декабря 2018 года)
 Награждён личными благодарственными письмами Первого Президента Республики Казахстан и др.

Примечания

Ссылки 
 Женис Сейдуллаевич на официальном сайте Государственного объединения "Казахконцерт"
 
 творческий вечер Жениса Сейдуллаулы

Выпускники республиканского эстрадного циркового колледжа имени Жусупбека Елебекова
Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова
Почётные граждане Кызылорды